Inocêncio foi o nome escolhido por diversos papas: 

 040 Santo Inocêncio I ~ (401-417)
 166 Papa Inocêncio II ~ (1130-1143)
 178 Papa Inocêncio III ~ (1198-1216)
 182 Papa Inocêncio IV ~ (1243-1254)
 187 Beato Inocêncio V ~ (1276) O.P.
 201 Papa Inocêncio VI ~ (1352-1362)
 208 Papa Inocêncio VII ~ (1404-1406)
 220 Papa Inocêncio VIII ~ (1484-1492)
 237 Papa Inocêncio IX ~ (1591)
 243 Papa Inocêncio X ~ (1644-1655)
 247 Papa Inocêncio XI ~ (1676-1689)
 249 Beato Inocêncio XII ~ (1691-1700)
 251 Papa Inocêncio XIII ~ (1721-1724)

Houve também antipapas com o nome Inocêncio:
 Antipapa Inocêncio III ~ (1179-1180)

Desambiguação

de:Innozenz